Gloria Mundi est le titre de deux films :
 Gloria Mundi, réalisé en 1976 par Nikos Papatakis ;
 Gloria Mundi, réalisé en 2019 par Robert Guédiguian.

Voir aussi : Sic transit gloria mundi